Chapadense – abitanti di Chapada Gaúcha
Chapadense – abitanti di Chapada da Natividade
Chapadense – abitanti di Chapada do Norte
Chapadense – abitanti di Chapada dos Guimarães
Chapadense – abitanti di Chapada
Chapadense – abitanti di Chapadão do Céu
Chapadense – abitanti di Chapadão do Sul